Мерлинское сельское поселение — муниципальное образование в составе Краснинского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Мерлино.

Главой поселения и Главой администрации является Герасимов Анатолий Николаевич.

Географические данные 
 Расположение: центральная часть Краснинского района
 Граничит:
 на севере — с Волковским сельским поселением
 на юго-востоке — с Монастырщинским районом
 на юге — с Малеевским сельским поселением
 на западе — с Маньковским сельским поселением
 Крупные реки: Ветесна, Дубрава.
 По территории поселения проходят автомобильные дороги  (Смоленск — Красный — Гусино).

История 
Образовано Законом от 1 декабря 2004 года.  

Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года, в Мерлинское сельское поселение были включены все населённые пункты двух упразднённых сельских поселений: Маньковского и Волковского.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 45 населённых пунктов:

Упразднённые
 деревня Кузьминичи

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, лесозаготовка и лесопереработка.

Примечания 

Муниципальные образования Краснинского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области